De Rally van Zweden 2020, formeel 68th Rally Sweden, was de 68e editie van de rally van Zweden en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 2020. Het was de 599e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Karlstad en de finish in Torsby.

Programma 
Omwille van een tekort aan sneeuw in de regio van de rally, werd een week voor aanvang van de rally het programma grondig ingekort.

Oorspronkelijk Programma

Aangepast Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven 

 1 Deze kp werd geannuleerd omwille van een gebrek aan sneeuw. Er werd beslist om deze kp te laten gelden als een tweede shakedown, iedere rijder mocht eenmaal deze proef verrijden tegen de tijd.
 2 Deze kp werd geannuleerd omwille van een gebrek aan sneeuw. Er werd beslist om deze kp te annuleren om een garantie te geven op een goede doortocht van de power stage.

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 21,19 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Eindstand op ewrc-results.com

Zwe
Rally van Zweden